ALDIS steht für:
 Austrian Lightning Detection & Information System, seit 1991 in Österreich arbeitendes Blitzortungssystem

Aldis steht für:
 Frederic Aldis, 1878 in London gegründete Puppenmanufaktur

Aldis ist der Familienname folgender Personen:
 Elijah Aldis (1822–1889), britischer Bildnismaler und Fotograf
 Nick Aldis (* 1986), englischer Wrestler

Abkürzung